-{Tb}- односно -{TB}- може да има више значења:

-{Tb}- - хемијски знак за хемијски елемент тербијум (terbium)
-{TB}- - ознака за јединицу количине података „терабајт“
-{Tb}- - ознака за јединицу количине података „терабит“

Хемијски знак
Скраћенице и слова
Јединице количине података